Спи́сок, многозначное слово:
 Список — перечень чего-либо.
 Список — в информатике и программировании — последовательность элементов данных.
 Список — в типографике способ оформления перечней в тексте.
 Список — в текстологии документ, созданный в результате воспроизведения рукописи (например, список в летописании) или машинописного текста первоначального документа (протографа данного списка); в отличие от копии, точное воспроизведение оригинала не является целью.
 Список — в иконописи икона, представляющая собой воспроизведение почитаемой иконы ( данного списка); в отличие от копии, не воспроизводит оригинал в точности.

Фильмы

Другое 
 СПИСОК — конференция по информатике.
 «Список» — эпизод сериала «South Park».

Сложные термины 
 Линейный список — разновидность структуры данных.
 Формулярный список (формуляр) в Российской империи — послужной список…
 Кондуитный список в Российской империи — книга с отметками о поведении учеников в школе, списки офицеров со сведениями о поведении…
 Послужной список
 Белый список — список, в который заносятся желательные элементы
 Чёрный список — список, в который заносятся нежелательные элементы
 Серый список
 Избирательный список (список избирателей) — документ, определяющий круг лиц, имеющих право принимать участие в голосовании в данном избирательном округе (участке).
 Список кандидатов на выборах — список лиц, выдвинутых для избрания на какую-либо должность.
 Список доступа — список объектов, которым разрешен доступ к информационному ресурсу.
 Список с векселя — воспроизведение существенных частей вексельного текста, отличающих данный вексель от других.
 Список рассылки (список почтовой рассылки, лист рассылки) в компьютерных сетях — механизм, который позволяет разослать почтовое сообщение некоторой группе подписчиков.
 Трудовой список в СССР в 1926—1938 — документ, в который заносились сведения о прохождении службы в государственных учреждениях, кооперативных и общественных организациях.
 Список архивных фондов — учетный документ, содержащий перечень официальных наименований хранящихся, выбывших и поступающих архивных фондов в порядке возрастания присвоенных им номеров.
 Библиографический список — библиографическое пособие простой структуры без вспомогательного аппарата.
 Список стратегических товаров — перечень товаров, экспорт которых из страны запрещается, ограничивается или контролируется с целью предотвращения ущерба её национальной безопасности.
 Командный список
 Список предметных рубрик — совокупность предметных рубрик и связанного с ними ссылочно-справочного аппарата предметного каталога или указателя.
 Партийные списки
 Соединение списков — правило избирательной системы, согласно которому голоса, поданные за списки блокирующихся партий, должны рассматриваться как поданные за их общий список.
 Обработка списков — программирование процессов изменения структур данных, состоящих из однородных позиций, связанных указателями.
 Списки страхователей — поручение лиц, изъявивших желание заключить договор группового страхования.
 Боярские списки в Российском государстве со второй половины XVI века — именные перечни по чинам членов Государева двора с пометами об их служебных назначениях, пожалованиях, местонахождении и пригодности к службе.
 Статейные списки — вид официальной делопроизводственной документации в России XV — начала XVIII вв., составлявшейся по статьям или отдельным вопросам, в особенности донесения послов в посольский приказ. В Российской империи — документ, составлявшийся на каждого арестанта, ссылаемого в Сибирь.
 Титульные списки в СССР — поимённый перечень строящихся и реконструируемых (расширяемых) объектов, включаемых в план капитальных вложений.
 Список Сводеша — инструмент для оценки степени родства между различными языками по такому признаку, как схожесть наиболее устойчивого базового словаря.